Guy Consolmagno (n. 1952), gesuita e astronomo statunitense, direttore della Specola Vaticana dal 2015.
 Peppe Consolmagno (n. 1958), musicista italiano
 4597 Consolmagno, asteroide della fascia principale, dedicato a Guy Consolmagno.